Pallotta ima više značenja:
 Pallotta, Campobasso
 Pallotta, Messina
 Pallotta, Perugia
 Pallotta, Roma